More Truth Than Poetry, film américain réalisé par John Francis Dillon, sorti en 1916 ;
 More Truth Than Poetry, titre original du film américain La Peur de la vie réalisé par Burton L. King, sorti en 1917.